«Доверчивый дракон» — советский короткометражный рисованный мультфильм 1988 года.

Сюжет 
Мультфильм про дракона, родившегося в человеческой семье, которой под дверь подбросили яйцо с ним. Семья воспитывала дракона с добротой и сам дракон вырос добрым.

Съёмочная группа

Литература 
  Книга о Леониде Шварцмане и о созданных им мультфильмах.

Ссылки 
 «Доверчивый дракон» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»

Фантастические фильмы 1988 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Леонида Шварцмана
Рисованные мультфильмы СССР 1988 года
Мультфильмы о драконах
Мультфильмы о говорящих животных